La Copa Davis 1977 fue la 66.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 2 al 4 de diciembre de 1977. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Italia por 3 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa A 

n.p. - no participó

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1977